Малье́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Борха. Занимает площадь 37,52 км². Население — 3704 человека (на 2010 год). Расстояние — 52 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы